Александр Иванович Соловьёв:
 Соловьёв, Александр Иванович (1893—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Соловьёв, Александр Иванович (1907—1983) — советский физикогеограф, методист и историк географии; доктор географических наук, профессор.
 Соловьёв, Александр Иванович (1918—2004) — советский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Соловьёв, Александр Иванович (род. 1934) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Соловьёв, Александр Иванович (род. 1951) — российский политолог, профессор МГУ и МГИМО.
 Соловьёв, Александр Иванович (1952—2000) — советский и российский актёр, режиссёр.